Тијера Морада има више значења:

 Тијера Морада (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тијера Морада (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тијера Морада, Калигвеј (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тијера Морада (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику